Пандіт:

 Пандит — індуїстський або буддійський богослов.
 Пандит — житель Південної Азії, якого британська влада в XIX столітті використовувала як розвідника невивчених ними місцевостей на північ від Британської Індії.

Персоналії 

 Віджая Лакшмі Пандіт (1900—1990) — індійський дипломат і політик, сестра прем'єр-міністра Індії Джавахарлала Неру.